35-й чемпионат мира по биатлону среди юниоров () проходил в российском Ханты-Мансийске с 21 марта по 25 марта 2001 года.

Соревнования проходили среди юниоров и юниорок (до 21 года). Было разыграно 8 комплектов медалей, по два в индивидуальной гонке, спринте, преследовании и эстафете.

Результаты соревнований

Таблица медалей

Примечания

Ссылки 
 Расписание и результаты соревнований 
 Официальный сайт IBU

Чемпионаты мира по биатлону среди юниоров
2001 год в биатлоне
Международные спортивные соревнования в Ханты-Мансийске